Le patronyme néerlandais De Vlaminck ou Vlaeminck désigne une personne originaire des Flandres.
Il existe plusieurs équivalents français : , ...

Il peut se décliner avec ou sans l'article « De ».

 Fanny Vlamynck (1934-), coloriste belge ;
 Honoré Vlamynck (1897-1974), footballeur belge ;
 Géo De Vlamynck (1897-1980), peintre, ensemblier-décorateur et fresquiste, belge.
Patronyme flamand